

Pessoas
Amy Adams - atriz ítalo-americana, conhecida por estrelar filmes como American Hustle e Encantada
Amy Irving - uma atriz estadunidense
Amy Jo Johnson - uma atriz e cantora estadunidense
Amy Lee - cantora estadunidense, líder da banda Evanescence
Amy Winehouse - cantora e compositora britânica, falecida em 2011
Amy (demônio) - A Chave Menor de Salomão

Personagens fictícios
Amy Farrah Fowler - personagem da série estadunidense The Big Bang Theory.
Amy (Grand Chase) - 7.ª personagem do jogo Grand Chase.
Amy Granados - personagem de uma telenovela mexicana, exibida no SBT
Amy Rose - personagem dos jogos de Sonic
Amy Pond - Uma das companhias do Décimo Primeiro Doutor da série britânica Doctor Who.

Localidades
Amy (Oise)

Desambiguações de prenomes